Az 1998–1999-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 36. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1998. augusztus 14-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1999. május 29-én rendezték. A címvédő az 1. FC Kaiserslautern volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 Karlsruher SC
 1. FC Köln
 Arminia Bielefeld

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 Eintracht Frankfurt (aranyérmes)
 SC Freiburg (ezüstérmes)
 1. FC Nürnberg (bronzérmes)

Csapatok

Tabella 

<div id="megj">1Mivel a Werder Bremen megnyerte az 1998–1999-es német kupát, így indulási jogot szerzett az 1999–2000-es UEFA-kupában.

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1999. május 29.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1999. május 29.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 1998-as DFB-Ligapokal
 1998–1999-es DFB-Pokal
 1998–1999-es Bundesliga 2

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1998–1999-es szezon a DFB.de-n  
 Az 1998–1999-es szezon a Kicker.de-n 
 Az 1998–1999-es szezon a fussballdaten.de-n 
 Az 1998–1999-es szezon a worldfootball.net-en 

Német labdarúgó-bajnokságok
Német 1